Bîc se poate referi la:
Râul Bîc, afluent al Nistrului
Bîc, Chișinău, sat din Republica Moldova